Sezon GET-ligaen rozegrany został na przełomie 2017 i 2018 roku jako 79. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie. Do rozgrywek przystąpiło 10 zespołów.

Obrońcą tytułu była drużyna Stavanger Oilers, która w finale poprzednich rozgrywek pokonała Frisk Asker.

Sezon zasadniczy 
Sezon zasadniczy rozpoczął się 8 września 2017 roku, a zakończył 27 lutego 2018 roku. Uczestniczyło w nim 10 drużyn, które rozegrały po 45 spotkań. Osiem najlepszych drużyn zapewni sobie awans do rundy play-off, w której rywalizować będą o mistrzostwo Norwegii. Dwie najsłabsze rywalizować będą o utrzymanie.

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach norweskiej ligi hokejowej w sezonie 2017/2018 składała się z trzech rund. Rozpoczęła się 1 marca 2018 roku, a zakończyła 11 kwietnia 2018 roku. Uczestniczyły w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce w sezonie zasadniczym (1-4), będzie miała przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego, będzie mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane będą w formule do czterech zwycięstw według schematu: 1-1-1-1-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1., 3. oraz ewentualnie 5. i 7.). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywać będzie w swojej hali mecz 2., 4. oraz ewentualnie 6.

Faza play-out 
W rywalizacji o utrzymanie wezmą udział zespoły, które zajęły w sezonie zasadniczym miejsca 9–10 oraz dwie najlepsze drużyny 1 dywizji 1 ligi norweskiej. Drużyny będą zaczynały walkę z zerowym dorobkiem punktowym. Dwie najlepsze drużyny wystartują w rozgrywkach GET-ligaen w sezonie 2018/2019, a dwa najsłabsze zespoły ponownie będą walczyć w 1 dywizji 1 ligi.

Legenda: 
       = Awans do GET-ligaen w sezonie 2018/2019,       = Gra w 1 dywizji 1 ligi

Nagrody

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
2017 w hokeju na lodzie
2018 w hokeju na lodzie
2017 w Norwegii
2018 w Europie